Of Human Bondage, o romance de W. Somerset Maugham
Escravos do Desejo, filme de 1934 com Leslie Howard e Bette Davis, originalmente chamado de Of Human Bondage
Of Human Bondage (1946), filme com Eleanor Parker e Paul Henreid
Of Human Bondage (1964), filme com Kim Novak e Laurence Harvey
Of Human Bondage (álbum), da banda alemã Angel Dust

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de literatura